Brian Jensen, (nato nel 1968), calciatore danese
 Brian Paldan Jensen, (nato nel 1975), calciatore danese
 Brian Jensen, (nato nel 1962), attore statunitense